

Personnes 
 Publius Cornelius Lentulus Sura (vers 114 av. J.-C. - 63 av. J.-C.), homme politique de la Rome antique.
 Lucius Licinius Sura (vers 40-108), sénateur romain de Tarraco, homme influent des règnes de Domitien à Trajan.
 Accius Sura (fl. aut. 100), homme politique de l'Empire romain.
 Maha Sura Singhanat (1744-1803), premier vice-roi de Thaïlande de la dynastie Chakri. 
 Bob Sura (né en 1973), ancien joueur américain de basket-ball de NBA.

Toponyme 
 Sura, ville antique sur l'Euphrate au nord de la Syrie.

Autres 
 Classe Sura, une classe de navires de transport de la marine russe. 
 Sura, réacteur nucléaire expérimental du site de Cadarache, en France.

Voir aussi 
 Surra